|}

Die Bahnstrecke Zagreb–Rijeka ist eine eingleisige, elektrifizierte Eisenbahnstrecke im Westen Kroatiens. Sie führt von Zagreb über Karlovac nach Rijeka. Sie ist rund 228 km lang und als Strecke von internationaler Bedeutung klassifiziert. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Abschnitt Zagreb–Karlovac zwischen 100 und 140 km/h, im gebirgigen Abschnitt Karlovac–Rijeka konventionell zumeist zwischen 50 und 80 km/h, mit Neigetechnik abschnittsweise bis zu 100 km/h.

Geschichte 
Der Bau der Teilstrecke Agram (heute: Zagreb)–Karlstadt (heute: Karlovac) wurde 1865 durch die österreichischen Südbahngesellschaft nach der Eröffnung der Bahnstrecke Zidani-Most–Sisak angefangen. Während der Arbeiten bestand es Konflikte zwischen den lokalen Bauern und den Bahnarbeitern: Die Bauern griffen die Bahnarbeiter an, das führt zur Körperverletzung und zum Tod. In den Jahren 1862/1863 wurde die weitere Bauarbeit wegen der schwierigen Enteignung und des harten Winters aufgehalten. Die Strecke wurde am 1. Juni 1865 eröffnet, auf der wurde keine bedeutende Baustruktur erbaut. Diese Strecke ging 1880 durch Kauf in den Besitz des ungarischen Staates über. Am 6. September 1873 war bereits die südlich anschließende Teilstrecke Karlovac–Rijeka von der Ungarischen Staatsbahn in Betrieb genommen worden. Seither bestand damit eine durchgängig ungarisch kontrollierte Eisenbahnverbindung zwischen Budapest und der damals ungarischen Hafenstadt Rijeka. Zudem befanden sich mit den Tunneln Brajdica und Kupjak die beiden längsten Eisenbahntunnel des damaligen ungarischen Streckennetzes auf dieser Strecke.

Im Ergebnis des Ersten Weltkriegs wurde das Einzugsgebiet der Strecke Teil des Ende Oktober 1918 ausgerufenen Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Königreich Jugoslawien). Auch die Bahnstrecke Zagreb–Karlovac–Rijeka ging auf dieser Grundlage in der späteren Jugoslawischen Staatsbahn auf. Der Bahnhof Rijeka wurde zum Grenzbahnhof mit den Italienischen Staatseisenbahnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel die Stadt Rijeka an Jugoslawien, der Bahnhof kam damit ebenfalls zur Jugoslawischen Staatsbahn. Mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 ging die Strecke wiederum auf die neu gegründete Eisenbahngesellschaft Hrvatske željeznice (HŽ) über.

Elektrifizierung 
Bereits 1936 wurde die im Bahnhof Rijeka endende Bahnstrecke Pivka–Rijeka mit dem italienischen Bahnstromsystem 3000 V Gleichstrom elektrifiziert. In Fortsetzung dessen wurde die Strecke Zagreb–Rijeka durch die Jugoslawischen Staatsbahnen mit demselben System abschnittsweise elektrifiziert:
 1953 Rijeka–Fužine
 1960 Fužine–Moravice
 1963 Moravice–Karlovac
 1970 Karlovac–Zagreb Glavni kolodvor

Da sich die Jugoslawischen Staatsbahnen jedoch später entschieden hatten, fortan das Wechselstromsystem mit einer Spannung von 25 kV bei 50 Hz zu nutzen, zwischenzeitlich damit unter anderem die Bahnstrecke Zagreb–Belgrad elektrifiziert hatten und im Knoten Zagreb nicht dauerhaft zwei Fahrdrahtspannungen beibehalten wollten, begann man auch die sukzessive Umstellung der Strecke Zagreb–Rijeka auf dieses System. In folgenden Abschnitten wurde die Strecke nunmehr auf Wechselstrom umgebaut:
 1985 Zagreb Glavni kolodvor–Hrvatski Leskovac
 1987 Hrvatski Leskovac–Moravice
Moravice wurde damit zum langjährigen Systemwechselbahnhof mit klassischer italienischer Querteilung. Durchlaufende Züge fuhren mit abgebügelter Lokomotive in das jeweils fremde Stromsystem ein, die neue Zuglokomotive zog die bisherige vom Zug ab und stieß sie in ein freies Gleis ab, wo diese unter das eigene Stromsystem zurücklief. Mehrsystemfähige Lokomotiven wurden von den JŽ und ihrem Nachfolger HŽ weder eingesetzt noch beschafft.

Nach mehrjährigen Bauarbeiten wurde die verbliebene Teilstrecke zwischen Moravice und Rijeka bis zum neuen Grenz- und Systemwechselbahnhof Šapjane Mitte Dezember 2012 ebenfalls auf das Wechselstromsystem mit 25 kV und 50 Hz umgestellt. Während bei den Umstellungen zwischen 1985 und 1987 die italienische Fahrleitung mit den typischen Mehrgleisauslegern an vielen Stellen erhalten blieb, wurden zwischen Moravice und Rijeka durchgehend Rohrschwenkausleger und in Bahnhöfen Querjoche eingebaut. Wegen des zwischenzeitlichen Gleichstrombetriebes erhielten die Hauptgleise auch nochmals für den Betrieb mit 25 kV nicht erforderliches Kettenwerk mit Doppelfahrdraht.

Streckenverlauf 
Nachdem die Strecke, von Zagreb Hauptbahnhof ausgehend, mittels der Hendrixbrücke die Save überquert hat, weicht sie im Gegensatz zur Bahnstrecke Zagreb – Novska südwestwärts ab. Geradlinig am Fuße des Žumberak-Gebirges trassiert, hält sie sich damit an den Nordrand des Kupa-Beckens und parallel zur Autocesta A1 bis Karlovac. Von hier aus benutzt sie zunächst südwestwärts das gewundene Mrežnica-Tal bis etwa Generalski Stol, wo sie auf das Quellplateau der Mrežnica ansteigt, um in das Becken von Ogulin zu gelangen. Der wichtige Bahnknoten Oštarije (Bahnstrecke Oštarije–Knin) samt Gleisdreieck liegt dabei wenige Kilometer vor Ogulin. Dem teils engen und gewundenen Dobra-Tal wird nunmehr nordwestwärts über Vrbosko (hier Kreuzung der Autocesta A6) bis Donja Dobra im Gorski kotar gefolgt. Die Überschienung des Bergmassivs erfolgt nun unter Ausnutzung mehrerer Seitentäler über Brod Moravice und dem Tunnel Kupjak in das kleine Hochbecken von Delnice hinein.

Hier stößt die A6 wieder zur Bahnstrecke, da beide gemeinsam den Landschaftskorridor bis Fužine benutzen, wo die A6 sich westwärts zum technisch steileren Rampenabstieg Richtung Rijeka wendet. Die Bahnstrecke hingegen steigt in mehreren, großzügig angelegten Schleifen das Küstengebirge zur Adria hinab. Hoch über Bakar geht die Stichstrecke an dessen Hafen ab, ehe bereits im Stadtgebiet von Rijeka mit einer letzten S-Schleifenbildung der Bahnhof Rijeka erreicht ist.

Fahrzeugeinsatz und Verkehrsangebot 
Seit 2005 fuhren Dieseltriebwagen mit aktiver Neigetechnik der Kroatischen Bahnen vom Typ RegioSwinger als ICN (InterCity nagibni) auf der Relation von Zagreb über Karlovac und Gospić nach Split, die spürbar kürzere Fahrzeiten im Vergleich zu bisherigen Zügen ermöglichten. Die Kroatischen Bahnen erhofften sich damit eine Revitalisierung des Bahnverkehrs als Konkurrenz zum Autoverkehr, insbesondere in den Sommermonaten. Allerdings verkehrten auch in den besten Zeiten nur drei ICN-Zugpaare zwischen Split und Zagreb, zudem waren sie platzkartenpflichtig und insbesondere an Sommerwochenenden häufig ausgebucht. Ihre Einsatzstabilität war geringer als erhofft, nach einigen Jahren mussten zunehmend konventionelle Ersatzzüge eingesetzt werden. In der Folge passte man die Fahrzeiten wieder darauf an.

Im Jahresfahrplan 2020 verkehren zwischen Zagreb und Rijeka täglich zwei durchfahrende Zugpaare, deren fahrplanmäßige Reisezeit um vier Stunden beträgt. Sie wurden jedoch von Schnell- zu Regionalzügen zurückgestuft. Das Fernverkehrsangebot wird zwischen Zagreb und Karlovac bzw. Ogulin durch die ebenfalls zwei ganzjährig verkehrenden Zugpaare, davon ein Nachtzugpaar zwischen Zagreb und Split sowie saisonale Nachtzüge zwischen Split und Zagreb bzw. Budapest verstärkt. Das ganzjährig verkehrende Tagzugpaar Zagreb–Split und zurück sowie das zusätzliche, im Sommer eingesetzte Zugpaar verkehren zwar als lokbespannte Wagenzüge, doch weiterhin als platzkartenpflichtige ICN. Die übrigen Regionalzüge verkehren nicht über die Gesamtstrecke, der Verkehr wird nach wie vor zwischen Moravice und Ogulin gebrochen.

Perspektiven 

Es gibt Überlegungen, für die Relation Zagreb–Rijeka eine Neubaustrecke südlich der bestehenden Trasse zu errichten.

Galerie

Literatur

Siehe auch 
 Liste der Eisenbahnstrecken in Kroatien

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kroatien
Bahnstrecke Zagreb-Rijeka
Bahnstrecke Zagreb-Rijeka
Bahnstrecke Zagreb-Rijeka
Bahnstrecke Zagreb-Rijeka